Ты́ну О́свальдович Ыйм (; 16 июня 1941, село Раазику, Харьюский район, Эстония) — эстонский шахматист, мастер спорта СССР (1966), гроссмейстер ИКЧФ (1981).

Двукратный чемпион мира по переписке (1983—1984 и 1999).

В число ведущих эстонских шахматистов выдвинулся в очных соревнованиях. Высших спортивных достижений добился в игре по переписке: победитель 9-го чемпионата мира (1977—1983), чемпионата Европы в составе сборной команды СССР (1973—1983), участник полуфинала олимпиад (1968—1972 и 1972—1977) в составе 2-й олимпийской сборной команды СССР. 

Игру Ыйма отличают хорошее знание шахматной теории и умение вести тактическую борьбу.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 
 Гродзенский С. Тыну Ыйм: «… Обладать терпением». // «64 — Шахматное обозрение». — 1983. — № 7. — С. 11.

Ссылки 
 Партии в базе ChessGames 

Шахматисты СССР
Шахматисты Эстонии
Гроссмейстеры ИКЧФ
Чемпионы мира по шахматам по переписке
Мастера спорта СССР по шахматам